El término Padornelo puede referirse a:

Toponimia

en España 

 

 Padornelo (Zamora) es una localidad sanabresa perteneciente al municipio de Lubián, en la provincia de Zamora.
Puerto de Padornelo es un paso de montaña situado a 1380 m de altitud en la comarca de Sanabria,  al noroeste de la provincia de Zamora (Castilla y León, España).
  Galicia
 Lugo
 Padornelo (Piedrafita), parroquia civil del municipio de Piedrafita.

en Portugal 
Padornelo es una freguesia portuguesa del municipio de Paredes de Coura.
Padornelos es una freguesia portuguesa del municipio de Montalegre.

Texto de encabezado